«Вавилонська бібліотека» — видавництво, засноване 2013 року. Його профіль — переклади світової літератури XX—XXI століття, зокрема інтелектуальної художньої прози. Перша видана книга — «Бойня номер п'ять» Курта Воннеґута (у співпартнерстві з ВСЛ).

Видані книжки 

 Борис Віан «І ми знищимо всіх потворних»
 Борис Віан «Осінь в Пекіні»
 Борис Віан «Серцедер»
 Борис Віан «Шумовиння днів»
 Вільям Ґолдінґ «Бог Скорпіон»
 Вільям Ґолдінґ «Спадкоємці»
 Генріх Белль «Груповий портрет з дамою»
 Джанет Вінтерсон «Пристрасть»
 ДіБіСі П'єр «Вернон Господь Літтл»
 ДіБіСі П'єр «Сніданок з Борджіа»
 Курт Воннеґут «Божої вам ласки, містере Роузвотере»
 Курт Воннеґут «Бойня номер п'ять»
 Курт Воннеґут «Буфонада»
 Курт Воннеґут «Ґалапаґос»
 Курт Воннеґут «Сніданок чемпіонів»
 Мітч Каллін «Країна припливів»
 Реймонд Чендлер «Глибокий сон»
 Хуліо Кортасар «Бестіарій»
 Хуліо Кортасар «Восьмигранник»
 Шервуд Андерсон «Вайнсбурґ, Огайо»

Перекладачі 
Олександра Лактіонова, Інна Адруг, Ірина Бонацька, Ярослава Панко, Борис Превір, Христина Михайлюк, Тетяна Некряч, Наталія Гончар, Дарія Бібікова, Олена Фешовець, Петро Таращук, Євгенія Сарапіна, Юрій Лісняк, Євген Попович, Олег Король, Вадим Хазін, Віктор Морозов, Олександр Гриценко, Дмитро Костенко, Володимир Діброва, Лідія Діброва, Олена Павлишинець.

Ілюстратори 
Анфіса Хлєб, Сергій Радкевич, брендингова агенція «Брендарі», Богдана Давидюк, Марина Веремеєнко, Андрій Сакун, Олександр Приймак, Марія Гавриш, Володимир Гавриш, Анна Алпатьєва, Ольга Марусин, Олександр Проценко, Кіріл Кіріллов, Євген Самборський.

Посилання 
 https://babylonlib.com/